Nettschunen ist ein Ortsname:
 Nettschunen, 1938 bis 1946: Dammfelde (Ostpr.), Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Tuschino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Nettschunen, untergegangener Ort im Kreis Pogegen/Memelland, in der Gemeinde Schustern, jetzt: Pagenaičiai (Pagėgiai), Bezirk Tauragė, Litauen